Hellfire kan syfta på:

 Diablo: Hellfire – ett tilläggspaket till datorspelet Diablo
 AGM-114 Hellfire – ett amerikanskt vapensystem
 Hellfire (film) – en film från 1949
 Hellfire (datorspel) – arkadspel från 1989